Morais (psáno také Moraes) je portugalské příjmení, které mají následující osobnosti:

Moraes
 Abrahão de Moraes (1916–1970), brazilský astronom
 Cícero Moraes (* 1982), brazilský 3D designér
 Dom Moraes (1938–2004), indický spisovatel
 Vinicius de Moraes (1913–1980), brazilský básník a hudební skladatel
 Wesley Moraes Ferreira da Silva (* 1996), brazilský fotbalista

Morais
 Baltazar Maria de Morais Júnior (* 1959), brazilský fotbalista
 João Morais (1935–2010), portugalský fotbalista
 Júnior Morais (* 1986), brazilský fotbalista
 Lui Morais (* 1961), brazilský filosof
 Prudente de Morais (1841–1902), brazilský prezident